Шандор, Иштван:
 Шандор, Иштван Дьёрдьевич (род. 1944) — советский футболист, полузащитник. По завершении карьеры работал тренером в украинских и венгерских клубах.
 Шандор, Иштван (род. 1986) — венгерский футболист. Сын И. Д. Шандора.
 Шандор, Иштван (1914—1953) — католический блаженный, мученик, член монашеской конгрегации салезианцев